XFA steht für:
 General Aviation XFA, US-amerikanisches trägergestütztes Jagdflugzeug
 XML Forms Architecture, proprietäre Extensible-Markup-Language-Architektur

xfa steht für:
 Faliskische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung